CR2:
 Формат Raw-снимков цифровых фотоаппаратов фирмы Canon.
 Типоразмер гальванических элементов.
 Рецептор комплемента 2-го типа (в биологии).